Чемпионат Европы по шашкам-64 среди мужчин  2019 года прошёл 25 августа — 3 сентября в Измире, Турция под эгидой секции-64 ФМЖД. Одновременно проходил чемпионат Европы среди женщин. Чемпионом стал Юрий Аникеев, на втором месте Николай Гуляев, на третьем месте Сергей Белошеев.

Призовой фонд чемпионатов 15 000$.

Участники

Результаты

Основная программа 
 Швейцарская система 8 раундов. Регламент 30 минут + 30 секунд за ход.

Блиц 
 Швейцарская система 8 раундов. Регламент 3 минуты + 2 секунды за ход.

Рапид 
 Швейцарская система 8 раундов. Регламент 8 минут + 4 секунды за ход.

Примечания

Ссылки 
 European Draughts-64 Championship 2019. Classic. Men
 Результаты чемпионата Европы на сайте секции-64 ФМЖД
 Результаты основной программы
 Результаты рапида
 Результаты блица

2019
Международные спортивные соревнования в Турции
Чемпионаты Европы в 2019 году
Чемпионаты Европы в Турции
Спорт в Турции в 2019 году
2019 год в шашках
Август 2019 года
Сентябрь 2019 года